Trixie, diminutif de Beatrix, est un prénom porté par :
Trixie Gardner 
Trixie Mattel
Trixie Smith
Trixie Whitley

Le mot Trixie est également un terme d'argot.

Il désigne aussi :
Trixie, un film américain de 2000.